een plaatselijke verkleuring of kleine vlek, zoals:
 de punt, een veelgebruikt leesteken
 de middenstip (sport) op een sportveld
 een stip of vlek op een vlindervleugel
 witte stip, een visziekte
 kurkstip of boomstip, een fysiologische afwijking van appels ten gevolge van calciumgebrek
 de gekleurde vlekjes op het schild van lieveheersbeestjes
 een kleine vlek op een paddenstoel, zoals op een vliegenzwam

 Kees Stip (1913-2001), Nederlands puntdichter.
 Štip, een stad in Noord-Macedonië, voorheen ook bekend als Estipion en als Astibo.
 Stip (gerecht), een streekgerecht uit Groningen, Drenthe en Overijssel
 Adjudant (rang), een militair met een stip op de schouder
 een stipnotering in (bijvoorbeeld) de Nederlandse Top 40

STIP kan verwijzen naar:
 STIPsearch, een screeningmethode van onbekende of bekende intoxicatie met geneesmiddelen, vergiften of drugs.
 STIP, Studenten Techniek in Politiek, een lokale politieke partij in Delft.
 Stedelijk Informatiepunt (Nijmegen)

Zie ook 
 De Stip (doorverwijspagina)
 Middenstip (doorverwijspagina